Дефици́т ( «недостаёт»,  «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.

Антоним понятия профицит.

Экономика 
Макроэкономика: 
 Товарный дефицит (дефицит предложения) — превышение совокупного спроса над совокупным предложением.
 Товарный дефицит в СССР.
 Бюджетный дефицит — превышение расходов бюджета над его доходами.
 Дефицит торгового баланса — превышение импорта товаров над экспортом.
 Дефицит платёжного баланса — превышение расходов денежных средств над их поступлением на баланс: пассивный платёжный баланс.

Микроэкономика:

Медицина 
 Дефицит пульса — превышение числа сердечных сокращений над частотой пульса.
 Неврологический дефицит — любой дефект ЦНС или периферических нервов.
 Дефицит различных веществ в организме: микроэлементов, витаминов и др.
 Синдром дефицита внимания и гиперактивности

Фильмы 
 «» — мексиканский фильм Гаэля Гарсиа Берналь 2007 года.

См. также 

 Недостаточность
 Профицит
 

Экономические термины